Niemcy:
 Schwerz – dzielnica Landsberga
 Schwerz – dzielnica gminy Muldestausee w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Anhalt-Bitterfeld

Osoby:
 Johann Nepomuk Hubert von Schwerz – niemiecki naukowiec